Alegria — sentimento

Topônimos

 Porto Alegre — capital do estado do Rio Grande do Sul
 Alegre (Espírito Santo) — município do estado do Espírito Santo
 Jardim Alegre — município do estado do Paraná
 Alegre (Bragança) — bairro do município de Bragança, no estado do Pará
 Alegre (Timóteo) — bairro do município de Timóteo, no estado de Minas Gerais

 Villa Alegre — comuna da província de Linares

Desambiguações de topônimos